Ференц Бернат (; род. , Чоп) — венгерский -виртуоз, , кандидат искусствоведения.

Биография 
Родился 15 июля 1981 г. в городе Чоп Закарпатской области Украины в венгерской семье интеллигентов.

Музыкой начал заниматься в 1987 году: сначала по классу фортепьяно, а с 1990 года — гитары. В 1996—2000 годах учился в Ужгородском училище культуры (г. Ужгород, Закарпатская область Украины) в классе Фёдора Смеричко. Высшее образование концертного исполнителя и педагога, получил с отличием в Харьковском национальном университете искусств им. И. П. Котляревского (класс профессора Владимира Доценко). В этом же учебном заведении защитил кандидатскую диссертацию и получил учёную степень Кандидат наук (научный руководитель Юлия Николаевская).

С 2007 года живёт в г. Будапешт.

М 2007 г. работает преподавателем по классу гитары, с 2012-го заведующим кафедрой струнно-щипковых инструментов в Коледже Искусств им. Бени Егрешши г. Будапешт. 

С 2012 г. преподаватель по классу гитары в Vienna Konservatorium Budapest.

Активный концертуючий музыкант. Регулярно гастролирует с сольными концертами по разным странам.

Творчество 
Ведет активную концертную деятельность, выступает с сольными программами, а также в ансамбле с гитарой, флейтой, скрипкой, фортепьяно, вокал, и как солист в сопровождении симфонических оркестров. На его концертах кроме классической музыки часто звучит джаз, фламенко, латиноамериканская музыка и народная музыка разных стран.

Его концерты транслируют многие ТВ и радио в Венгрии и за рубежом.

Высшее образование концертного исполнителя и педагога, получил с отличием в Харьковском национальном университете искусств имени И. П. Котляревского (класс профессора Владимира Доценко). В этом же учебном заведении защитил кандидатскую диссертацию и получил учёную степень Кандидат наук (научный руководитель Юлия Николаевская). Занимался также в мастерклассах Йожефа Этвеша и Эде Рота (Венгрия), Аньелло Дезидерио (Италия), Сергея Корденко (Россия), Ихиро Сузуки (Япония), Петра Залеского (Польша), Лео Брауэра (Куба).

Живёт в Будапеште (Венгрия), заведующий кафедрой струнно-щипковых инструментов в Институте Искусств имени Бени Эгрешши, преподаватель по классу гитары «Vienna Konservatorium Budapest» (филиал Венской консерватории в г. Будапешт).

С 2008—2017 годы его студенты 55 раз становились лауреатами и дипломанты многочисленных конкурсов и фестивалей.

Ведёт мастерклассы и выступает в качестве члена жюри на международных гитарных фестивалях-конкурсах.

Концертная деятельность 
Ференца регулярно приглашают с сольными программами на Международные музыкальные фестивали, среди которых фестивали мирового масштаба.

Принимает участие, дает концерты, мастер-классы и выступает в качестве члена жюри на гитарных фестивалях Европы.

В 2016 году создал самый большой международный гитарный проект «Палладио» Сто гитар — одна сцена, и выступили в концертной арене г. Будапешт перед 12000 зрителями.

Его приглашают для исполнения премьерных произведений, среди которых самые значимые:
 Дмитрий Малый: Концертино для гитары с симфоническим оркестром (Харьков, 2013);
 Лео Брауэр: Концерт № 3 «Элегический», для гитары с оркестром (Будапешт, 2012); всевенгерская премьера;
 Габор Керек: Концерт для двух гитар, блокфлейт и ударных (Ниредьгаза, 2005).
Также неоднократно выступал с премьерным исполнением произведений и собственных обработок: Д. Задора, Л. Брауэра, Брамса и др.

Некоторые выступления:
 Международный Фольклорный Фестиваль (Барселона, 2017)
 Международный Фольклорный Фестиваль (Ллорет де Маре, 2017)
 Международный гитарный фестиваль (Балатонфюред, 2015)
 Международный этно-джазовый фестиваль «Искусство толерантности» (Евпатория, 2013)
 Международный этно-джазовый фестиваль «Искусство толерантности» (Харьков, 2013)
 Международный фестиваль современной музыки «Контрасты» (Львов, 2013)
 Международный фестиваль классической и современной музыки «Созвездие Закарпатья» (Ужгород, 2013)
 Международный фестиваль «Музыка без границ» (Ужгород, 2012)
 Международный гитарный фестиваль «Аккорды озера» (Балатонакали, 2013)
 Международный фестиваль классической гитарной музыки «Осенние краски» (Ровно, 2013)
 Международный Фольклорный Фестиваль (Залец, 2013)
 Международный Фольклорный Фестиваль (Секешфехервар, 2013, 2011)
 Фестиваль «Гала Национальностей Венгрии» (Будапешт, 2013, 2008)
 Новогодний гала-концерт Национальностей Венгрии (Будапешт, 2013)
 Фестиваль «Осень Ференцвароша» (Будапешт, 2012)
 Международный гитарный фестиваль «ГИТАС» (Киев, 2013)
 Международный фестиваль гитарного искусства (Харьков, 2012)
 Международный Фольклорный Фестиваль (Киштарча, 2008)
 Международный Фестиваль Оперы (Мишкольц, 2008)
 Международный Фольклорный Фестиваль (Риека, 2008)
 Международный гитарный фестиваль (Балатонфюред, 2008, 2007). На этом фестивале Ференц дал восемь сольных концертов на протяжении восьми дней, и дважды был лауреатом диплома Книги Рекордов Гиннеса
 Международный гитарный фестиваль (Сегед, 2005)
 Международный гитарный фестиваль «Миллениум» (Эстергом, 2001)

Благотворительная деятельность 
Ференц Бернат eжегодно даёт ряд благотворительных концертов в помощь различным организациям, больницам, детям сиротам, и тому подобное. 

В 2020 году Федерацией за всеобщий Мир зa значительную благотворительную работу был награждён званием Посол Мира.

Награды 
 Диплом Pекордa Гиннеса (2008, 2007)
 Премия «ARTISJUS» — за значительный вклад в музыкально-педагогическую деятельность Венгрии (Будапешт, 2012)
 Премия «Pro Cultura Minoritatum Hungariae» — за сохранение и популяризацию национальных культурных ценностей на территории Венгрии (Будапешт, 2012)
 Премия «DAVID ARTS» (Будапешт, 2016)
 1-я Премия на Международном Конкурсе Композиторов "КомпоГитар" (Киев, 2018)
 ГРАН ПРИ Международного Конкурса Композиторов "Закарпатский Эдельвейс" (Ужгород, 2018)
 1-я Премия на Международном Конкурсе Искусств " CaspiArt World" (Турция, 2019)
 звание Посол Мира (Будапешт, 2020)
ГРАН ПРИ Международного Конкурса гитаристов "Ренессанс Гитары" (Беларусь, 2021)

Дискография 
 «Чувства и настроения» — соло CD (Захонь, 2005)
 «Лирические мелодии» — флейта-гитара CD (Будапешт, 2009)
 «Магия гитары» — концерт DVD (Будапешт, 2011)
 «Двойной парафраз» — гитарный дуэт CD (Мишкольц, 2012)
 «Детские игры» — характерные произведения для классической гитары (Ноты+CD 2012)

Ссылки 
http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/bernath.htm
 http://bernathferenc.gportal.hu/gindex.php?pg=37203510
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/2137794